Моубрей (де Моубрей, иногда Мобрей, современное произношение — Мобри; ) — английский дворянский род нормандского происхождения в Средние века. Представители дома Моубрей являлись графами и герцогами Норфолк, графами Ноттингем и графами-маршалами Англии и играли значительную роль в политической истории страны в XIV—XV веках. Первоначально территориальная база рода располагалась, главным образом, в северном Линкольншире (), Лестершире и центральном Йоркшире. Впоследствии Моубреи унаследовали часть земель Браозов (Гауэр и нижний Уай в южном Уэльсе) и обширные владения дома Биго в Норфолке, Суффолке и Суррее. Главными резиденциями рода служили замки Аксхольм и, позднее, Фрамлингем. Дом де Моубрей пресёкся в 1481 году, после чего его земли и титулы были унаследованы родами Говардов и Беркли.

Происхождение 

Основателем рода де Моубрей был Жоффруа де Монбрей, епископ Кутанса, близкий соратник Вильгельма Завоевателя, активный участник нормандского завоевания Англии и одна из центральных фигур в государственной администрации Английского королевства в 1070—1080-х годах. Жоффруа происходил из небогатой рыцарской семьи, чьи владения располагались в южной части полуострова Котантен на территории современного департамента Манш. Очевидно, центром этих владений был замок Монбрей, к югу от Сен-Ло, который и дал название всему роду. После завоевания Англии Жоффруа получил от короля Вильгельма I обширные владения, насчитывающие, по данным «Книги страшного суда», около 280 маноров, прежде всего в Сомерсете и Дорсете. После смерти Жоффруа в 1093 году эти земли перешли к его племяннику — Роберту де Монбрею, который с 1086 года являлся графом Нортумбрии и крупнейшим феодалом Северной Англии. Роберт де Монбрей успешно руководил обороной границы с Шотландией, однако неоднократно поднимал восстания против английского короля. В 1095 году он стал лидером крупного мятежа англонормандских баронов против Вильгельма II, однако потерпел поражение и был лишён всех владений и титулов.

Вдова Роберта де Монбрея Матильда де Лэгль после 1107 года вышла вторым браком за Нигеля д’Обиньи (ум. 1129), род которого также происходил из Котантена, а его дед перебрался в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Матерью Нигеля была Амиция, сестра Жоффруа де Монбрея. Его старший брат унаследовал владения рода д’Обиньи в Англии и Нормандии и основал дом д’Обиньи — графов Арундел, тогда как сам Нигель после женитьбы на Матильде де Лэгль получил большую часть земель дома де Монбрей, включая обширные владения в Йоркшире и Линкольншире. Сын Нигеля д’Обиньи Роджер (ум. ок. 1188) взял фамилию Монбрей, став таким образом основателем Второго дома де Монбрей (название впоследствии трансформировалось в Моубрей, а затем — в Мобри).

Основные представители 

Роджер де Монбрей (ум. 1188) принимал активное участие в гражданской войне 1135—1154 годов и мятеже сыновей Генриха II в 1173—1174 годах, а также совершил несколько походов в Палестину, где служил под началом Ги де Лузиньяна. Его внук Уильям де Моубрей (ум. 1222) был одним из руководителей движения английских баронов против Иоанна Безземельного, приведшего к подписанию «Великой хартии вольностей», одним из гарантов которой и стал Уильям. Его сын Роджер (ум. 1266) участвовал в войнах с Шотландией и Уэльсом, а в период восстания Симона де Монфора принял сторону короля. В 1295 году его сын, которого также звали Роджер, был возведён в достоинство барона Моубрей, став таким образом одним из первых дворян, получивших титул барона на основании специального королевского указа. Наибольшую роль в политической жизни Англии, однако, сыграл сын 1-го барона Джон де Моубрей (ум. 1322) — талантливый военачальник, один из командующих английскими войсками в войнах с Шотландией, шериф Йоркшира и губернатор Йорка, а с 1313 года — смотритель Шотландских марок (особых военно-административных единиц на границе с Шотландией). Благодаря браку с наследницей одной из линий дома де Браоз, Джон присоединил к владениям Моубреев земли в Южном Уэльсе — Гауэр и Чепстоу, а также рейп Брамбер в Суссексе. Однако в 1322 году Джон де Моубрей был казнён за участие в мятеже баронов против короля Эдуарда II.

Владения Моубреев были возвращены после вступления на престол Эдуарда III. Джон, 3-й барон Моубрей (ум. 1361), входил в состав королевского совета и активно участвовал в войнах с шотландцами, в частности, сражался в битве при Невиллс-Кроссе в 1346 году. Его сын Джон, 4-й барон Моубрей (ум. 1368), женился на внучке Томаса Бразертона, графа Норфолка, младшего сына короля Эдуарда I, что принесло Моубреям обширные владения дома Биго, прежде всего в Норфолке, Суффолке, Лестершире и Уорикшире и дало возможность претендовать его потомкам на титул графа. Уже его старшему сыну Джону (ум. 1383) был пожалован в 1377 году титул графа Ноттингема, а младший, Томас (ум. 1399) в 1397 году был возведён в достоинство герцога Норфолка и получил наследственный пост графа-маршала. Томас де Моубрей являлся одним из наиболее влиятельных английских аристократов конца XIV века. Он был одним из пяти лордов-апеллянтов, временно захвативших власть в стране в 1388 году, однако позднее примирился с королём и возглавил оборону северной границы Англии. В 1391 году Томас был назначен генерал-губернатором Кале и английских владений в Пикардии, Фландрии и Артуа. Впоследствии он участвовал в экспедиции Ричарда II в Ирландию и переговорах о мире с Францией. В 1397 году Томас де Моубрей, вероятно, принимал участие в разгроме королём баронской оппозиции и убийстве герцога Глостера, однако уже в следующем году был изгнан из Англии, лишён герцогского титула и части владений. Его сын Моубрей, Томас, 4-й граф Норфолк, стал одним из лидеров последнего восстания Перси против Генриха IV и в 1405 году был казнён в Йорке.

В 1425 году для младшего брата казнённого, Джона де Моубрея (ум. 1432), был восстановлен титул герцога Норфолка. Джон участвовал в завоевании Нормандии Генрихом V, хотя не присутствовал в войсках во время битвы при Азенкуре. Его сын Моубрей, Джон, 3-й герцог Норфолк (ум. 1461), в период войны Алой и Белой розы поддерживал йоркистов и внёс решающий вклад в победу при Таутоне, которая расчистила английский престол для Эдуарда IV. Со смертью в 1475 году Джона де Моубрея, 4-го герцога Норфолка, мужская линия дома де Моубрей пресеклась. Его обширные владения унаследовала единственная дочь Анна, которая ещё ребёнком была выдана замуж за принца Ричарда, младшего сына Эдуарда IV. Однако в 1481 году Анна скончалась. Впоследствии земли дома де Моубрей были разделены между потомками Томаса, 1-го герцога Норфолка, из родов Говард и Беркли. За Говардами в 1483 году также были признаны титулы герцога Норфолка и графа Суррея.

Генеалогия

Сеньоры де Монбрей, бароны Моубрей 
 Жоффруа де Монбрей (ум. 1093), епископ Кутанса;
 Роджер де Монбрей;
 Роберт де Монбрей, граф Нортумбрии (1086—1095); жена: Матильда де Лэгль (ум. ок. 1155), дочь Рихера де Лэгль и Юдиты Авраншской, впоследствии — замужем за Нигелем д’Обиньи (см. ниже);
 Амиция де Монбрей; муж: Роджер д’Обиньи, сын Вильгельма де Альбини, участника нормандского завоевания Англии;
 Вильгельм д’Обиньи «Пинцерна» (ум. до 1139), сеньор Бакинема, кравчий (тут соотноситься с лорд великий камергер) короля Генриха I; жена: Матильда, дочь Роджера Биго.Потомки: графы Арундел из рода д’Обиньи.
 Нигель д’Обиньи (ум. 1129), соратник короля Генриха I, получивший наследственные владения Роберта де Монбрея; 1-я жена (после 1107, позднее разведены): Матильда де Лэгль (ум. ок. 1155), вдова Роберта де Монбрея, графа Нортумбрии; 2-я жена (1118): Гундреда де Гурне, дочь Жерара де Гурне и Эдиты де Варенн, дочери Вильгельма де Варенна, 1-го графа Суррей;
 Роджер д'Обиньи (ум. 1188), сеньор Аксхольма, принял фамилию де Монбрей'', участник гражданской войны в Англии 1135—1154 гг., мятежа сыновей Генриха II 1173—1174 и крестовых походов в Палестину; жена: Алиса де Гант, дочь Вальтера де Ганта и Матильды Бретонской и сестра Гилберта де Ганта, графа Линкольна;
 Нигель де Монбрей (ум. 1191), участник крестовых походов в Палестину; жена: Мабель;
 Уильям де Моубрей (ум. 1224), участник движения баронов против Иоанна Безземельного, гарант «Великой хартии вольностей»; жена: Авиция (возможно, Агнесса д’Обиньи, дочь Уильяма д’Обиньи, 2-го граф Арундел;
 Нигель де Моубрей (ум. 1230); жена: Матильда, дочь Роджера де Каневилла (ум. до 1240);
 Роджер де Моубрей (ум. 1266); жена: Мод де Бошан, дочь Уильяма де Бошана, лорда Бедфорда (ум. до 1273);
 Роджер де Моубрей (ум. до 1297), 1-й барон Моубрей (с 1295); жена (1270): Рохеза де Клер (ум. после 1316), дочь Ричарда де Клера, 6-го графа Хертфорда;
 Джон де Моубрей, 2-й барон Моубрей (казн. 1322), шериф Йоркшира и смотритель Шотландских марок, один из лидеров восстания баронов против Эдуарда II и его фаворитов в 1322 году; жена (1298): Алиса де Браоз (ум. 1331), дочь и наследница Уильяма де Браоза, лорда Гауэра и Брамбера;
 Джон де Моубрей, 3-й барон Моубрей (ум. 1361), участник войн с Шотландией и битвы при Невиллс-Кроссе; 1-я жена (1327): Джоанна Ланкастер (ум. 1349), дочь Генри Плантагенета, 3-го графа Ланкастера; 2-я жена: Элизабет де Вер (ум. 1375), дочь Джона де Вера, графа Оксфорда;
 Бланка Моубрей (ум. 1409); 1-й муж (1349): Джон Сигрейв (ум. 1353), сын Джона Сигрейва, 4-го лорда Сигрейв, и Маргариты, графини Норфолк, дочери Томаса Бразертона; 2-й муж: Роберт Бертрам; 3-й муж: Томас Пойнингс; 4-й муж: Джон Уорт; 5-й муж: Джон Уилтшир;
 Элеонора Моубрей (ум. до 1387); 1-й муж (1358): Роджер Ла Варр (ум. 1370); 2-й муж: Льюис де Клиффорд (ум. 1404);
 Джон де Моубрей, 4-й барон Моубрей (ум. 1368), участник крестового похода в Палестину; жена (1349): Элизабет Сигрейв (ум. 1368), дочь и наследница Джона Сигрева, 4-го лорда Сигрейв, и Маргариты, графини Норфолк, дочери Томаса Бразертона, младшего сына Эдуарда I, и наследницы земель рода Биго;Далее см. ниже: Герцоги Норфолк.
 Джоанна де Моубрей; муж (1261): Роберт де Мого (ум. 1275);
 Филипп де Моубрей, основатель шотландской линии дома де Моубрей — Моубреев из Барнбугля;
 Роберт де Моубрей;
 Роджер де Моубрей, основатель младшей линии дома де Моубрей — Моубреев из Кирклингтона;
 Роберт де Монбрей (ум. после 1176), сеньори Исби (Йоркшир);
 Хэмфри д’Обиньи (ум. до 1129).

Герцоги Норфолк 
Джон де Моубрей, 4-й барон Моубрей (умер в 1368), участник крестового похода в Палестину; жена (1349): Элизабет Сегрейв (умерла в 1368), дочь и наследница Джона Сегрейва, 4-го барона Сегрейв, и Маргариты, графини Норфолк, дочери Томаса Бразертона, младшего сына Эдуарда I, и наследницы земель рода Биго;
 Элеонора Моубрей (1364—1417); муж (1386): Джон де Уэллес, лорд Уэллес (ум. 1421);
 Джон Моубрей (1365—1380), 5-й барон Моубрей, 6-й барон Сигрейв, граф Ноттингем (c 1377);
 Томас Моубрей (1366—1399), 6-й барон Моубрей и 7-й барон Сигрейв, граф Ноттингем (с 1383), граф-маршал Англии (с 1386), 1-й герцог Норфолк (c 1397), 3-й граф Норфолк (с 1399), лорд-апеллянт, вероятный соучастник убийства Томаса Вудстока, герцога Глостер; 1-я жена: Элизабет Лестранж (ум. 1383), дочь Джона Лестранжа, 5-го лорда Странжа; 2-я жена (1384): Элизабет Фицалан (ум. 1425), дочь Ричарда Фицалана, 10-го графа Арундел;
 Томас Моубрей (1385—1405), 7-й барон Моубрей и 8-й барон Сигрейв, граф Ноттингем и 4-й граф Норфолк (с 1399), участник восстания Перси против Генриха IV, казнён в 1405 году; жена (1404): Констанция Холанд (ум. 1437), дочь Джона де Холанда, герцога Эксетера;
 Маргарита Моубрей (ум. после 1437); муж (1417): Роберт Говард (умер в 1436). Потомки: графы и герцоги Норфолк из рода Говардов;
 Джон Моубрей (1392—1432), граф Ноттингем, граф-маршал и 5-й граф Норфолк (с 1405), 2-й герцог Норфолк (с 1425), участник завоевания Нормандии Генрихом V; жена (1412): Кэтрин Невилл (ум. 1483), дочь Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленда;
 Джон Моубрей (1415—1461), граф Ноттингем, граф-маршал, 6-й граф Норфолк и 3-й герцог Норфолк (с 1432), участник войны Алой и Белой розы на стороне йоркистов; жена (1424): Элеонора Буршье (ум. 1474), дочь Уильяма Буршье, графа д’Э;
 Джон Моубрей (1444—1476), граф Суррей (c 1451), граф Ноттингем, граф-маршал, 7-й граф Норфолк и 4-й герцог Норфолк (с 1461), жена (1448): Элизабет Тальбот (ум. 1507), дочь Джона Тальбота, 1-го графа Шрусбери;
 Анна Моубрей (1472—1481), графиня Суррей, Норфолк и Ноттингем; муж: Ричард Йоркский (17 августа 1473—1483?), герцог Йоркский с 1474, граф Ноттингем с 1476, герцог Норфолк, граф Суррей и Варенн с 1477, младший сын Эдуарда IV, короля Англии;
 Кэтрин Моубрей; муж: Джон Вудвилл (ум. 1469);
 Изабелла Моубрей (ум. 1452); 1-й муж (1416): Генри Феррерс (ум. 1423); 2-й муж (1423): Джеймс де Беркли, лорд Беркли (ум. 1463);
 Элизабет Моубрей (ум. ок. 1423); муж (1403): Майкл де ла Поль (ум. 1415), 3-й граф Саффолк.

См. также 
 Граф Норфолк
 Герцог Норфолк

Ссылки 
 Генеалогия рода де Моубрей
 Генеалогия дома де Моубрей на сайте Фонда средневековой генеалогии
 Генеалогия дома де Моубрей на сайте Stirnet.com
 Боковые линии дома де Моубрей на сайте Stirnet.com
 История дома де Моубрей
 Робертс М. Наследие Моубреев

Дворянские роды Англии